Анси може да се отнася за:
 Градове
 Анси (Франция)
 Анси (Китай)
 Анси (Белгия)

 Други
 Анси (окръг), окръг във Франция
 Анси (езеро), езеро във Франция